Asta Nørregaard – pittrice
 Hjalte Nørregaard – calciatore